Stöben bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Dornburg-Camburg, Thüringen, siehe Stöben (Dornburg-Camburg)
 die Gemeinde Stebno, Tschechien